Louisburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Louisburg (Kansas)
 Louisburg (Minnesota)
 Louisburg (Missouri)
 Louisburg (North Carolina)
 Louisburg (Wisconsin)

in Kanada:
 Louisburg (Nova Scotia)
Weiteres:
 das abgegangene Jagdschloss Louisburg Griesheim, Darmstadt

Siehe auch 
 Louisburg Township
 Louisburgh
 Lewisburg
 Ludwigsburg (Begriffsklärung)